Kontrapunkt har flere betydninger:

 Kontrapunkt (TV-udsendelse) – musikalsk quiz-program.
 Kontrapunkt (musikteori) – musikteoretisk emne.
 Kontrapunkt (virksomhed) – en dansk designvirksomhed.
 Kontrapunkt (bog) – en roman af Aldous Huxley.